РФВ — аббревиатура,  могущая означать:
 Русский филологический вестник — филологический журнал, издававшийся в XIX веке.
 Российская федерация велоспорта — общероссийская спортивная общественная организация.